Hals kan avse:

 Hals –  en kroppsdel som förbinder huvud och bål
Hals (segling) –  ursprungligen det rep som håller lovarts nedre hörn av ett råsegel framåt
 Halsring – ett smycke som bärs kring halsen

Personer
Frans Hals (1583–1666), nederländsk konstnär
Dirck Hals (1591–1656), nederländsk konstnär
Karl Hals (1822–1898), norsk pianofabrikant
Harald Hals, norsk arkitekt

Geografi

Danmark 

 Hals, Nordjylland – ort i Ålborgs, Nordjylland, 
 Hals, Nordfyn – halvö på Nordfyn, 
 Hals kommun – tidigare kommun på Nordjylland

Sverige 

 Hals, Orusts kommun – tidigare småort på Orust

Tjeckien 

 Hals, tyska namnet på Halže, ort, Plzeň,